Eerste klasse (1933/1934) był 34. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna UR St-Gilloise.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1933 w piłce nożnej
1934 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii